Locais
 Bolano, uma comuna da Itália
 Bolano (Fisciano), uma fração comunal da comuna italiana de Fisciano
 Ilha Bolano, uma das ilhas Pérola

Pessoas
 Italo Bolano (n. 1936), pintor italiano
 Lorenzo Bolano (~1540-~1613), professor e médico italiano da Universidade de Catânia
 Marco Vécio Bolano (~33-71, Marcus Vettius Bolanus), político e militar do Império Romano

Ver também 
 Bolaño

Desambiguações de sobrenomes